28 – rok
 28 p.n.e.
 28 (liczba)